Acri steht für:
 Acri, eine Stadt in Süditalien

Acri ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Acri (1918–2013), US-amerikanischer Jazzpianist
 Francesco Acri (1834–1913), italienischer Philosoph und Philosophiehistoriker

ACRI ist die Abkürzung für:
 Association for Civil Rights in Israel, die englische Bezeichnung der israelischen Menschenrechtsorganisation Vereinigung für Bürgerrechte in Israel
  Australia China Relations Institute in Sydney, Australien, seit 2014

ACRI